Питер Доддс Маккормик (; около 1834 — 30 октября 1916) — австралийский композитор шотландского происхождения, автор австралийского национального гимна «Развивайся, прекрасная Австралия» ().

Биография 
Сын моряка-шотландца. Был столяром. Эмигрировал в Австралию. Прибыл и поселился в Сиднее в феврале 1855 года. Работал по специальности, активно участвовал в музыкальных кружках.

Позже, учительствовал, работал в органах народного просвещения Нового Южного Уэльса. Принимал участие в деятельности шотландской пресвитерианской церкви, ряда общественных и благотворительных организаций. Был председателем Комитета Ассамблеи Пресвитерианской церкви по псалмоведению. Организовал многие церковные хоры.

Почти до смерти читал курс религиоведения в государственных школах.

Умер в пригороде Сиднея. Похоронен на Руквудском кладбище.

Творчество 
Опубликовал около 30 патриотических песен о Шотландии, в том числе, популярную патриотическую песню Advance Australia Fair, позже ставшей австралийским гимном. Advance Australia Fair была впервые публично исполнена в Сиднее 30 ноября 1878 г. Именно этой песней хор в 10 000 человек приветствовал создание Австралийского Союза 1 января 1901 года. Тридцать лет спустя после первого исполнения, правительство премировало П. МакКормика сотней фунтов. Песня широко использовалась в официальных мероприятиях и в рекламе, не имея никакого официального статуса.

21 мая 1977 г. государство провело национальный плебисцит по выбору национального гимна — гражданам был предложен выбор из трёх песен и гимна Великобритании God Save the Queen. Advance Australia Fair победила, набрав 43,6 % голосов.

В 1984 году композиция «Развивайся, прекрасная Австралия» на его же слова была официально объявлена ​​национальным гимном Австралии.

Примечания

Ссылки 
 Биография
 Advance Australia Fair Original Lyrics Homepage

Родившиеся в 1830-е годы
Композиторы — авторы гимнов
Поэты — авторы гимнов
Композиторы-песенники
Похороненные на Руквудском кладбище